Terechtchenko (Терещенко) est un patronyme ukrainien, russe :
  Nicolas Terechtchenko (1819-1903), homme d'affaires et philanthrope ukrainien.
 Ivan Terechtchenko (1854-1903), philanthrope, collectionneur et grand propriétaire terrien ukrainien, fils du précédent.
 Mikhaïl Terechtchenko (1886-1956), ministre des Affaires étrangères de Russie, fils du précédent.
 Michel Terestchenko (1954-), homme d'affaires français naturalisé ukrainien, maire de Hloukhiv de 2015 à 2020, petit-fils du précédent.
Michel Terestchenko (1956-), philosophe français, spécialiste de philosophie morale et politique, cousin du précédent.
 Ivan Terestchenko (1958-), photographe franco-anglais, frère du précédent.
 , nom pouvant désigner :
 Sergueï Terechtchenko (1951-2023), homme d'État kazakh, Premier ministre de 1991 à 1994.
 Sergueï Terechtchenko (1991-), joueur russe de hockey sur glace.
 Alekseï Terechtchenko (1980-), joueur russe de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme
Patronyme ukrainien
Patronyme russe